Ел Пољин има више значења:

 Ел Пољин (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пољин (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику